Гарвардский художественный музей () — художественный музей Гарвардского университета в США, состоящий из трёх музеев: Fogg Museum (основан в 1895 году), Busch-Reisinger Museum (основан в 1903 году) и Arthur M. Sackler Museum (основан в 1985 году).

Изначально три музея были объединены в единый с названием Harvard University Art Museums, слово «университет» было исключено из названия в 2008 году.

В состав музейного комплекса также входят четыре центра: Archaeological Exploration of Sardis (основан в 1958 году), Center for the Technical Study of Modern Art (основан в 2002 году), Harvard Art Museums Archives и Straus Center for Conservation and Technical Studies (основаны в 1928 году).

Коллекции трёх музеев включают в себя около 250 000 художественных объектов, начиная от античности до наших дней, относящихся к Европе, Северной Америке, Северной Африке, Ближнему Востоку, Южной, Восточной и Юго-Восточной Азии.

Директорами музея за время его существования были:
 1896−1909 — Charles Herbert Moore
 1909−1944 — Edward W. Forbes
 1948−1968 — John Coolidge
 1968−1971 — Agnes Mongan
 1972−1974 — Daniel Robbins
 1975−1984 — Сеймур Слайв
 1985−1990 — Edgar Peters Bowron
 1991−2002 — James Cuno
 2003−2015 — Thomas W. Lentz

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Гарвардский университет - Художественные музеи 
 Художественный музей Гарвардского университета

Гарвард
Музеи Кембриджа (Массачусетс)
Гарвардский университет
Здания, спроектированные Ренцо Пиано